Melodi Grand Prix 1986 var Dansk Melodi Grand Prix nr. 19 og blev afholdt 22. februar i TV-Byen i Søborg. Jørgen De Mylius var vært ligesom de foregående år. Louise Frevert balletten underholdt i pauserne. Jens Bom producerede igen årets musikkonkurrence. 82 bidrag var blevet indsendt. 60 komponister og tekstforfattere var blevet inviteret. Keld & Hilda Heick deltog for første gang som sangere. Ingen orkester anvendtes; alle sangene blev spillet med forindspillet musik.

Vinderen blev Trax med sangen "Du er fuld af løgn", der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest 1986, der blev afholdt i Bergen, Norge i maj samme år.

Deltagere

Jury A= Nord- og Vestjylland
Jury B= Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm
Jury C= Øst-, Syd- og Sønderjylland
Jury D= Storkøbenhavn
Jury E= Fyn

 
1986